gromada Dominikowice (powiat gorlicki)
 gromada Dominikowice (powiat poddębicki) (turecki/poddębicki)